AKL puede referirse a:
 Una abreviatura de Auckland (Nueva Zelanda).
 Aeropuerto Internacional de Auckland, por su código IATA.
 Air Kiribati, por su código OACI.

Siglas